Александр Горский:
 Горский, Александр Алексеевич (1871—1924) — российский балетмейстер, Заслуженный артист Императорских театров.
 Горский, Александр Валентинович (1898— 1983) — директор Ялтинской кинофабрики, Ленфильма, Киевской и Одесской киностудий.
 Горский, Александр Васильевич (1812—1875) — церковный историк и богослов, ректор Московской Духовной Академии.
 Горский, Александр Константинович (1886—1943) — русский поэт, публицист.